Saturday Night Wrist — п'ятий студійний альбом американського альтернативного метал-гурту Deftones, випущений 31 жовтня 2006 року лейблом Maverick Records. Незважаючи на певні внески в альбом, що пізніше були скасовані, цей запис ознаменував припинення співпраці з основним продюсером колективу, Террі Дейтом.

Список композицій

Примітки 

Альбоми Deftones
Музичні альбоми 2006
Альбоми альтернативного металу
Англомовні музичні альбоми